Plaatsen in de Verenigde Staten en Canada:
 Athens (Alabama)
 Athens (Arkansas)
 Athens (Georgia)
 Athens (Illinois)
 Athens (Louisiana)
 Athens (Maine)
 Athens (Michigan)
 Athens (New York)
 Athens (Ohio)
 Athens (Ontario)
 Athens (Pennsylvania)
 Athens (Tennessee)
 Athens (Texas)
 Athens (West Virginia)
 Athens (Wisconsin)

Zie ook
 Athene, de hoofdstad van Griekenland